Шелест — українське прізвище

Відомі носії 
 Шелест Віталій Петрович — український фізик.
 Шелест Володимир Леонтійович (1921) — український літературознавець.
 Шелест Денис Андрійович (1906—1979) — полковник ЗС СРСР, Герой Радянського Союзу.
 Шелест Дмитро Вікторович (1963—1992) — український мистецтвознавець, атрибутор.
 Шелест Дмитро Сергійович — доктор історичних наук, професор.
 Шелест Йосип — козак, ватажок гайдамацького загону.
 Шелест Микола Антонович (народився 1937) — винахідник, кандидат технічних наук, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1991)
 Шелест Микола Миколайович — заслужений діяч мистецтв України і Польщі.
 Шелест Олексій Нестерович — доктор технічних наук, винахідник-теплотехнік, машинобудівник.
 Шелест Олексій Олексійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шелест Ольга Володимирівна — російська телеведуча, актриса кіно, телебачення і дубляжу, одна з перших віджеїв «MTV Росія».
 Шелест Петро Юхимович — український партійний та державний діяч, перший секретар ЦК КП України (1963–1972).
 Шелест Пилип Васильович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Шелест Юлій Володимирович — український критик, журналіст, дисидент.

 Білецька-Шелест Наталія Володимирівна — майор медичної служби Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Інше 
 Шелест (українська прикраса)

Примітки 

Українські прізвища